We'll Meet Again est un film britannique réalisé par Philip Brandon en 1943.
 We'll Meet Again (Shan shui you xiang feng) est un film hongkongais réalisé par Ng Wui en 1954.
 We'll Meet Again est une série télévisée britannique créée en 1982.
 We'll Meet Again est un téléfilm américano-canadien réalisé par Michael Storey en 2002.
 We'll Meet Again est une chanson composée en 1939.